Agència de l'Habitatge de Catalunya, organisme d'execució de la política d'habitatge de la Generalitat de Catalunya
 Arxiu Històric Comarcal, arxiu per a la custòdia i estudi de la documentació de caràcter comarcal
 Arxiu d'Història de Castellar, arxiu d'història local de Castellar del Vallès, al Vallès Occidental
 AirHockey Catalunya, associació pionera de l'hoquei d'aire a Catalunya
 Associació Hotelera del Carib, organisme de col·laboració en matèria d'hostaleria a la regió del Carib
 Associació d'Història Contemporània, associació espanyola de professionals de la Història contemporània